KAO steht für:

 Flughafen Kuusamo in Finnland (IATA-Code)
 Kuiper Airborne Observatory, ehemaliges Flugzeugteleskop der NASA
 Kathodenstrahloszilloskop
 Keith-Albee-Orpheum, ehemalige amerikanische Theaterkette
 Anordnung über die Sicherung und Nutzung der Archive der katholischen Kirche (Kirchliche Archivordnung – KAO)

Kao steht für:

 Kao (Insel), im südpazifischen Inselstaat Tonga
 Kao (Niger), Gemeinde im westafrikanischen Staat Niger
 Kao (Mondkrater), benannt nach Ping-Tse Kao

Kao ist der Familienname folgender Personen:

 Kao (), japanischer Maler im 14. Jahrhundert
 Archie Kao (* 1969), US-amerikanischer Schauspieler
 Charles Kuen Kao (1933–2018), US-amerikanisch-britischer Physiker
 Christiane Chabi Kao (* 1963), beninische Filmregisseurin und Drehbuchautorin
 Kao Jung-fang (* 1980), taiwanischer Fußballschiedsrichter
 Ken Kao († 2008), taiwanischer Unternehmer (Gründer von D-Link)
 Lawrence Kao (* 1985), US-amerikanischer Schauspieler und Tänzer
 Odej Kao (* 1971), deutscher Informatiker und Hochschullehrer
 Ping-Tse Kao (1888–1970), taiwanischer Astronom
 Kao Yi-ching (* 1989), taiwanische Biathletin

Kaō bezeichnet:

 Kaō (), Japanisches Unternehmen für Seifen und Kosmetik

Siehe auch:

 Käo (Begriffsklärung)
 Te Kao (Begriffsklärung)
 Kao … Kao, Zeitreisefilm aus dem Jahr 2006

Abkürzung